«Заговор» — исторический роман русского писателя-эмигранта Марка Алданова, первое издание которого увидело свет в 1926—1927 годах. Часть тетралогии «Мыслитель».

Сюжет 
Действие романа происходит в 1800—1801 годах. Его главный герой — молодой русский офицер по фамилии Штааль, который становится участником заговора против императора Павла I. Таким образом, «Заговор» является продолжением романов «Девятое термидора» и «Чёртов мост».

Публикация и восприятие 
«Заговор» был впервые издан на страницах журнала «Современные записки» в 1926—1927 годах. Первое книжное издание увидело свет в 1927 году. Роман стал частью тетралогии «Мыслитель» — заключительной по времени написания и третьей по времени действия. Эта тетралогия принесла Алданову широкую известность: критики отмечали историческую достоверность и хороший язык, лишённый стилизаций. Михаил Осоргин в своей рецензии констатировал: «После „Заговора“ не приходится больше обсуждать, подлинный ли художник М. Алданов. Вслед за читателем — и критике придется безоговорочно признать М. Алданова одним из первоклассных художников новой русской литературы».

Примечания 

Произведения Марка Алданова
Исторические романы на русском языке